Avrillé (Maine-et-Loire), municipi francès, situat al departament de la Maine-et-Loire.
 Avrillé (Vendée), municipi francès, situat al departament de Vendée.